Trolley (golf), een karretje waarop de golftas wordt vastgebonden zodat de speler zijn tas niet hoeft te dragen.
 Rolkoffer, een reiskoffer met wieltjes en een telescopisch hengsel
 Trolleybus, een bus die aangedreven wordt door middel van een elektrische bovenleiding
 Minibar, een karretje met versnaperingen in onder meer treinen 
 In Amerika wordt algemeen "trolley" gebruikt in plaats van "tram". Ook als het om een bus gaat die in "tramvorm" gebouwd is, maar geen bovenleiding heeft.